Барбора Стрицова була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Алісон ван Ейтванк.

Каміла Джорджі виграла титул, у фіналі перемігши Катерину Александрову з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Крістина Плішкова

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Upper Austria Ladies Linz, одиночний розряд
2018
Upper Austria Ladies Linz, одиночний розряд